

Manga 
Astro Boy – manga shōnen giapponese

Cinema 
Astro Boy – film del 2009

Televisione 
Astro Boy – serie TV del 1959
Astro Boy – serie TV animata del 1963
Astro Boy – serie TV animata del 1980
Astro Boy – serie TV animata del 2003

Videogiochi 
Astro Boy – videogioco del 1988
Astro Boy – videogioco del 1994
Astro Boy – altro titolo di Astro Boy: Omega Factor, videogioco del 2003
Astro Boy – videogioco del 2004
Astro Boy – altro titolo di Astro Boy: The Video Game, videogioco del 2009